Samuel Olof Påhlsson, švedski hokejist, * 17. december 1977, Ånge, Švedska.

Påhlsson je v švedski ligi igral za klube Ånge IK, MoDo Hockey in Västra Frölunda HC, s katerim je v sezoni 2004/05 osvojil naslov švedskega prvaka. Leta 1996 je bil kot skupno 176. izbran na NHL naboru s strani kluba Colorado Avalanche, za katerega ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Boston Bruins, Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets in Vancouver Canucks, je skupno odigral 798 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 68 golov in 131 podaj, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel deset golov in devetnajst podaj. V sezoni 2006/07 je z Anaheimom osvojil Stanleyjev pokal. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil en naslov olimpijskega prvaka, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Ånge IK
| Švedska 3. liga
| 92/93
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ånge IK
| Švedska 3. liga
| 93/94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 30
| 10
| 11
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 8
| 9
| 17
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 23
| 6
| 11
| 17
| 0
| 24
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| -4
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 17
| 17
| 34
| +19
| 44
|
| 13
| 3
| 3
| 6
| -4
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 47
| 16
| 11
| 27
| +5
| 87
|
| 13
| 3
| 3
| 6
| -1
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
|
| 17
| 1
| 1
| 2
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 59
| 3
| 4
| 7
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 6
| 14
| 20
| -16
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 34
| 4
| 11
| 15
| +10
| 18
|
| 21
| 2
| 4
| 6
| +1
| 12
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 02/03
|
| 13
| 1
| 7
| 8
| +7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 8
| 14
| 22
| -2
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 5
| 18
| 23
| +13
| 56
|
| 14
| 4
| 7
| 11
| +14
| 24
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 5
| 7
| +3
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 11
| 10
| 21
| -1
| 34
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| +2
| 18
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 8
| 18
| 26
| -4
| 42
|
| 21
| 3
| 9
| 12
| +10
| 20
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
|
| 56
| 6
| 9
| 15
| -2
| 34
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 08/09
|
| 52
| 5
| 10
| 15
| -16
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 08/09
|
| 13
| 2
| 1
| 3
| -1
| 2
|
| 17
| 2
| 3
| 5
| -4
| 4
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 09/10
|
| 79
| 3
| 13
| 16
| -9
| 32
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 10/11
|
| 
| 7
| 13
| 20
| -13
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 11/12
|
| 61
| 2
| 9
| 11
| -6
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 11/12
|
| 19
| 2
| 4
| 6
| +4
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 14
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 12/13
|
| 23
| 0
| 4
| 4
| +2
| 8
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 12
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 13/14
|
| 55
| 10
| 9
| 19
| 0
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 14/15
|
| 53
| 4
| 10
| 14
| -4
| 28
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1220
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" | 420
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 132
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Colorado Avalanche)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Ånge IK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Vancouver Canucks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala